Casa de Rivera es una denominación que puede designar:

 La Casa de Rivera o Casa de Ribera, una casa nobiliaria española.
 La Casa del General Fructuoso Rivera, hoy museo, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
 La Casa del General Fructuoso Rivera, hoy museo, en la ciudad de Durazno, Uruguay.